Unterseeboot 43 ou U-43 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

 L'Unterseeboot 43, navire de tête de type U 43, a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre en 1918. 
 Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à deux autres U-boote une désignation similaire : 
 L'Unterseeboot UB-43 a été construit en 1916 et s'est rendu en 1918. 
 L'Unterseeboot UC-43 a été construit en 1916 et a été coulé en 1917.

 L'Unterseeboot 43 a été construit en 1939 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1943.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930